Onassis é o sobrenome de uma rica família de origem grega. Pode referir-se a:

 Aristóteles Onassis, magnata grego;
 Alexander Onassis, filho de Aristóteles;
 Christina Onassis, filha e herdeira de Aristóteles;  
 Athina Roussel, filha e herdeira da anterior;

Ver também
 Athina Livanos, primeira esposa de Aristóteles;
 Jacqueline Kennedy Onassis, segunda esposa de Aristóteles;
 Thierry Roussel, ex-marido de Christina Onassis;

Desambiguação